El término Barnechea puede estar vinculado o referido a:

Personas 
 Alfredo Barnechea (1952-), también conocido como Isaac Alfredo Barnechea García, escritor, periodista, y político peruano.

Miscelánea 
 Athletic Club Barnechea, club de fútbol profesional chileno.
 Barnechea o Lo Barnechea, pueblo típico chileno, creado en la precordillera como parte de una hacienda agrícola fundada en el siglo XIX, que prosperó gracias a las faenas de extracción de cobre allí desarrolladas.
 Estadio Municipal de Lo Barnechea, estadio ubicado en la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la ciudad de Santiago de Chile.
 Lo Barnechea, comuna chilena ubicada en el sector nororiente de la provincia de Santiago.